Амос де Шаліт (1926—1969) — ізраїльський фізик-ядерник.
 Авраам Шаліт (1898—1979) — ізраїльський історик й учений.
 Гілад Шаліт (* 1986) — ізраїльський військовий, капрал, захоплення котрого палестинськими бойовиками опинилося в центрі уваги світових ЗМІ.
 Джин Шаліт (* 1926) — американський літературний і фільмовий критик.
 Шаліт Олександр Григорович (* 1945) — український діяч культури та громадський діяч, експерт з проблем дитячого естетичного виховання.
 Паула Шаліт (1886—1920) — польська композиторка та піаністка.
Єврейські прізвища